Авдотьино — название населённых пунктов в России.

Архангельская область 
 Авдотьино — деревня в Плесецком районе.

Владимирская область 
 Авдотьино — деревня в Ковровском районе.
 Авдотьино — деревня в Кольчугинском районе.
 Авдотьино — деревня в Судогодском районе.
 Авдотьино — село в Юрьев-Польском районе.

Вологодская область 
 Авдотьино — деревня в Спасском сельском поселении Вологодского района.
 Авдотьино — деревня в Сосновском сельском поселении Вологодского района.

Калужская область 
 Авдотьино — деревня в  Малоярославецком районе.

Ивановская область 
 Авдотьино — местечко (до 1918 года село) в городе Иваново Ивановской области.

Костромская область 
 Авдотьино — деревня в Костромском районе.

Московская область 
 Авдотьино — деревня в Волоколамском районе.
 Авдотьино — деревня в городском округе Домодедово.
 Авдотьино — деревня в Можайском районе.
 Авдотьино — деревня в Ногинском районе.
 Авдотьино — село в Ступинском районе, сельское поселение Аксиньинское.
 Авдотьино — деревня в Ступинском районе, сельское поселение Семёновское.

Рязанская область 
 Авдотьино — деревня в Шацком районе.

Смоленская область 
 Авдотьино — деревня в Починковском районе.

Ульяновская область 
 Авдотьино — деревня в Ульяновском районе.

Ярославская область 
 Авдотьино — деревня в Угличском районе.